Libera Me est une prière traditionnelle catholique de la messe de Requiem. Elle constitue l'absoute, prière dite à la fin de la messe proprement dite.
Libera me est un motet composé par Anton Bruckner.
Libera Me est un film réalisé par Alain Cavalier en 1993.
Libera Me est un film réalisé par Yun-ho Yang en 2000.
Libera Me est une série de bande dessinée réalisé par Frédéric Bertocchini, Miceal O'Griafa, Michel Espinosa et Pascal Nino, éditions DCL, entre 2012 et 2014.